Belo pole kan syfta på:

Bulgarien 

 Belo pole (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Blagoevgrad, 
 Belo pole (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Ruzjintsi,